Das German Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 4. bis zum 6. April 2015 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum ersten Mal das Ballhausforum in Unterschleißheim.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde Michael van Gerwen, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das German Darts Masters 2015 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 8. März 2015 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des German Darts Masters UK Qualifier vom 13. März 2015
 Die 8 Gewinner des German Darts Masters European Qualifier vom 3. April 2015
 Die 4 Gewinner des German Darts Masters German Qualifier vom 3. April 2015

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  James Wade
  Peter Wright
  Robert Thornton
  Adrian Lewis
  Brendan Dolan
  Ian White
  Vincent van der Voort
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Justin Pipe
  Kim Huybrechts
  Terry Jenkins
  Steve Beaton
  Jamie Caven

German Darts Masters UK Qualifier
  Ken MacNeil
  Michael Mansell
  Andy Boulton
  Andrew Gilding
  David Pallett
  Daryl Gurney
  Darren Webster
  Andy Smith
  Wes Newton
  William O’Connor
  Dennis Smith
  John Henderson
  Kurt Parry
  Gary Stone
  Josh Payne
  Lee Palfreyman
  Keegan Brown
  Jamie Bain
  Jamie Lewis

German Darts Masters European Qualifier
  Rowby-John Rodriguez
  Jan Dekker
  Ronny Huybrechts
  Benito van de Pas
  Jeffrey de Zwaan
  Armin Glanzer
  Mensur Suljović
  Cristo Reyes

German Darts Masters German Qualifier
  Tomas Seyler
  Andree Welge
  Jyhan Artut
  Daniel Zygla
  Stefan Stoyke

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 4. April 2015 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 5. und 6. April ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
European Darts Tour 2015
Sportveranstaltung im Landkreis München
Sport (Unterschleißheim)